

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Подразделения дивизии дислоцируются в Ростовской области.

Условное наименование — Войсковая часть № 22179 (в/ч 22179). Сокращённое наименование — 150 мсд.

Соединение входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Формирование дивизии начато 1 декабря 2016 года. Дивизия находится на попечении Шахтинской епархии РПЦ.

История 

Решение о формировании дивизии было принято в условиях ухудшения международных отношений с соседними государствами. Его озвучил Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны 14 января 2016 года.

Дивизия разместилась в четырёх военных гарнизонах Ростовской области (Ростов-на-Дону, Миллеровский, Кадамовский и Кузьминский). Военные полигоны дивизии: Кузьминский, Кадамовский и Миллерово.

К началу декабря 2016 года было возведено несколько десятков жилых, хозяйственных и административных объектов, парковые и складские зоны, подготовлена инфраструктура для боевой подготовки, военнослужащие заселились в первый из пяти военных городков, размещение — по шесть человек в комнате. С 2017 года офицерам и контрактникам предоставляется жильё в новом жилом комплексе в Новочеркасске. 7 декабря 2016 года части дивизии приступили к занятиям по боевой подготовке на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Штатная численность соединения составляет более 10 тысяч человек.

В 2017 году дивизия включена в состав вновь формируемой в Южном военном округе 8-й гвардейской общевойсковой армии.

Указом Президента Российской Федерации № 386 от 2 июля 2018 года дивизии присвоено почётное наименование «Идрицко-Берлинская».

1 декабря 2019 года в составе дивизии сформирован 103-й мотострелковый полк. 18 января 2020 года полку вручено боевое знамя. Создание 103-го полка завершило формирование 150-й мотострелковой дивизии.

Состав 
 Управление (г. Новочеркасск)
 68-й гвардейский танковый Житомирско-Берлинский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк, в/ч 91714 (п. Персиановский);
 163-й гвардейский танковый Нежинский ордена Красной Звезды полк, в/ч 84839 (п. Персиановский);
 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк, в/ч 91706 (п. Персиановский);
 103-й мотострелковый Краснознамённый полк, в/ч 91708 (г. Ростов-на-Дону);
 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк, в/ч 24390 (х. Кузьминка);
 933-й зенитный ракетный Верхнеднепровский Краснознамённый, ордена Александра Невского полк в/ч 15269 (г. Миллерово);
 174-й отдельный разведывательный батальон, в/ч 22265 (п. Персиановский);
 224-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (н.п. Кузьминский);
 221-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, в/ч 54369 (г. Каменск-Шахтинский);
 258-й отдельный батальон связи, в/ч 84881 (п. Персиановский);
 152-й отдельный батальон материального обеспечения, в/ч 15272 (п. Персиановский);
 195-й отдельный медицинский батальон, в/ч 55541 (п.Персиановский);
 Отдельная рота БЛА;
 Отдельная рота РХБЗ;
 Отдельная рота РЭБ;
 Отдельная ремонтная рота;
 Отдельная эвакуационная рота;
 Отдельная комендантская рота

Командир 
 генерал-майор Болгарев, Пётр Николаевич (2016—2018);
 генерал-майор Дзейтов, Руслан Мусаевич (2018—2019);
 генерал-майор Елканов, Владимир Хазретович (2019 — 2020).
 генерал-майор Митяев, Олег Юрьевич (2020 — ).

Примечания 

Воинские формирования Южного военного округа
Мотострелковые дивизии Российской Федерации
Появились в 2016 году в России
Воинские части и формирования, созданные в 2016 году
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании